Golubovac je lahko:
 Golubovac Divuški (Hrvaška)
 Golubovac, Paraćin (Srbija)
 Golubovac, Trstenik (Srbija)